Mužská čtyřhra Viking International Eastbourne 2021 probíhala ve druhé polovině června 2021. Do deblové soutěže eastbournského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo šestnáct párů. V roce 2020 se neuskutečnil kvůli pandemii covidu-19. Obhájcem titulu z roku 2019 byli Kolumbijci Juan Sebastián Cabal s Robertem Farahem, kteří v semifinále podlehli Rajeevu Ramovi s Joem Salisburym.

Vítězem se stal první nasazený pár Chorvatů Nikola Mektić a Mate Pavić, který ve finále zdolal třetí nasazené americko-britské duo Rajeev Ram a Joe Salisbury po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. V semifinále byl chorvatský pár na pokraji vyřazení, když čelili v rozhodujícím supertiebreaku pěti mečbolům, aby jej nakonec ovádli poměrem [18–16]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali sedmou společnou trofej. Mektić na okruhu ATP Tour vybojoval patnáctný deblový titul a pro Paviće to bylo čtyřiadvacáté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (vítězové)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (semifinále)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (finále)
  Fabrice Martin /  Édouard Roger-Vasselin (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Viking International Eastbourne 2021